Sveti Đurađ je lahko:
 Sveti Đurađ, Donji Miholjac (Hrvaška)
 Sveti Đurađ, Virovitica (Hrvaška)